Рождественская оратория — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Рождественская оратория» — оратория Иоганна Себастьяна Баха.
 «Рождественская оратория» — оратория Камиля Сен-Санса.
 «Рождественская оратория» — роман Ёрана Тунстрёма.